L'isola del peccato (The Manxman) – film del 1929 diretto da Alfred Hitchcock.
L'isola del peccato (Saturday Island) – film del 1952 diretto da Stuart Heisler.